Elegia dla bidoków (książka) – książka z 2016 roku, autorstwa J.D. Vance'a
 Elegia dla bidoków (film) – film z 2020 roku na podstawie książki z 2016 roku.